Paul Reclus ist der Name folgender Personen:

* Paul Reclus (Mediziner) (1847–1914), französischer Chirurg
 Paul Reclus (Anarchist) (1858–1914), französischer Anarchist